Невозвращенец:
 Невозвращенцы — разговорное название граждан СССР, отказавшихся вернуться в страну из заграничных поездок.
 Невозвращенец — повесть Александра Кабакова 1989 года.
 Невозвращенец — советский художественный фильм Сергея Снежкина 1991 года, экранизация повести А. Кабакова.